«Подводные рифы» — советский фильм 1959 года снятый режиссёром Виктором Невежиным на киностудии «Таллинфильм», сценарий фильма основан на пьесе Ааду Хинта «Куда ты идёшь, товарищ директор?»; производственный фильм с элементами мелодрамы о председателе рыболовецкого колхоза.

Сюжет 
Председатель рыболовецкого колхоза Тынис Хупкауп получает в день свадьбы два значимых подарка — новый рыболовный трал и портсигар с якорем. С первым Тынис надеется опередить конкурирующие хозяйства в прибрежном лове, а второй напоминает ему о довоенных мечтах и разочарованиях.

Тынис вспоминает, как много лет назад он молодым моряком батрачил на хозяина здешних мест Линквиста, как влюбился в его дочку, как выгнал его хозяин, а вскоре сам бежал за границу — началась война… пришла Советская власть, и честный общий труд привёл Тыниса на пост председателя колхоза.

У Тыниса жена Рийна, с которой они прошли все трудности, но её затмевает сестра бухгалтера Лидия, которая напоминаем ему юношескую любовь, и всесильного Линквиста, «короля» этих мест. Тынису кажется, что руководителю колхоза нужно занять такую же властную позицию, чтобы добиться успеха.

Бухгалтер Лауэр, видя интересе Тыниса к своей сестре, решает воспользоваться этим. Умело пользуются слабостью председателя бухгалтер и его сестра. На старого Линквиста стал похож Тынис. Перестал председатель слушать советы друзей и правления колхоза, все решения властно принимает сам. То нагрубил председатель, то отверг дельное предложение, то пошёл наперекор решению правления. Стали в колхозе замечать, что к жене своей председатель охладел, зачастил в дом Лауэра. В погоне за личных успехом Тынис отказал в помощи рыбакам соседнего колхоза, севшим на мель.

Но и сам Тынис сел на подводные рифы — когда на празднике в доме Лауэра разоткровенничались его гости — спекулянты, дельцы и карьеристы — тогда понял Тынис, как он ужасно заблуждался, и идя на поводу бухгалтера ради мнимой любви к его сестре прикрывая его махинации, чуть не допустил трагедии.

В ролях 
 Аксел Орав — Тынис
 Агнесса Петерсон — Рийна
 Лия Лаатс — Лидия
 Антс Эскола — Лауэр, бухгалтер
 Арно Суурорг — Линквист
 Отт Раукас — Тийдур
 Аадо Хымре — Михкель
 Александр Мяги — Пиме-Юхан, слепой Юхан
 Вальдо Труве — Прийду
 Карл Отс — Пеэтер
 Лизл Лийса Линдау — Эва
 Олев Тинн — Верди
 Вольдемар Алев — секретарь райкома
 Катрин Вяльбе — жена Михкеля
 Прийт Ратас — Индрек
 Антс Йыги — Якоб
 Пауль Руубель — Тоодер
 Олев Эскола — эпизод
 Паул Варанди — эпизод

 Литература 
 Божич Л.'' — «Подводные рифы» (Худож. фильм. Сценарий А. Хинта и А. Сярева. Постановка В. Невежина) // Советская Эстония, 5 ноября 1959

Источники 
 Подводные рифы // Советский художественные фильмы: 1958—1963. — М.: Искусство, 1968. — стр. 188
 Veealused karid // Eesti filmi andmebaas

Фильмы СССР 1959 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Таллинфильм»
Производственные фильмы
Фильмы о моряках